potok, vodotok

Hrvatska:
 Potok (Berek), naselje u općini Berek, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Potok (Popovača), naselje u općini Popovača, Sisačko-moslavačka županija
 Potok Bosiljevski	naselje u općini Bosiljevo, Karlovačka županija
 Potok Kalnički, naselje u općini Kalnik, Koprivničko-križevačka županija
 Potok Musulinski, gradsko naselje	Ogulina, Karlovačka županija
 Potok Tounjski, naselje u općini Tounj, Karlovačka županija
 Potok (Rijeka), mjesni odbor Grada Rijeke

BiH:
 Potok (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Potok (Jajce, BiH), bivše samostalno naselje u općini Jajce

Slovačka:
Potok (Ružomberok, Slovačka), općina u Okrugu Ružomberok

Slovenija:
Potok (Nazarje, Slovenija) naselje u općini Nazarje
Potok (Straža, Slovenija) naselje u općini Straža